Encinasola de los Comendadores kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Encinasola de los Comendadores (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Encinasola de los Comendadores (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar